

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Olszaki – część wsi Pyszków w  woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio
 Olszaki – wieś w  woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło